Žunci je selo koje se nalazi sjeveroistočno od Vrbovca. 

Spominje se 1802. godine, kad su mu vlasnici feudalni gospodari Križevački Kaptol i obitelji Petričević.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji